Ammoglanis är ett släkte av fiskar. Ammoglanis ingår i familjen Trichomycteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Ammoglanis